Glow On — третий студийный альбом американской панк-рок-группы Turnstile, изданный 27 августа 2021 года лейблом Roadrunner Records.
Альбом был записан летом 2020 года на студии Phantom Studios, Gallatin, Tennessee.

Альбом получил положительные отзывы обозревателей и критиков музыкальной прессы, включен во многие итоговые списки.
Glow On был назван лучшим альбомом 2021 года года журналом Spin и гезетой Pittsburgh Post-Gazette.

Композиция 
Glow On отмечали за то, что он сделал хардкор «изменчивым в жанре» и показал, «насколько инновационным [жанр] может стать». Он и квинтет были замечены за расширение мелодичного хардкора 1990-х годов. Чтобы сбалансировать хардкорные звуки, они также используют «мелодичные» песни в стиле альтернативного рока.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 92 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Сайт AnyDecentMusic? дал ему 8.5 из 10.

Лавиа Томас из журнала Clash назвала этот альбом «захватывающим возвращением» квинтета. Журнал Australian Guitar Magazine назвал альбом «настоящим мастер-классом в искусстве тяжелой музыки», а критик Мэтт Дориа добавил: «Нельзя недооценивать ни абсолютную глубину и динамизм его музыкальности, ни страсть Turnstile к его лепке». Paste восхитился его универсальной привлекательностью, написав: «GLOW ON — не просто один из лучших хардкорных альбомов года; это один из лучших альбомов года в целом». Рецензируя альбом для AllMusic, Джеймс Кристофер Монгер охарактеризовал его как «жизненно важный и актуальный» и заявил, что это «сильный летний шторм», который «обрушивает энергосистему, но милосердно оставляет свет включенным».

Итоговые списки

Список композиций 
По данным заметок на альбоме Glow On и по данным сервиса Tidal.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Full album

Альбомы США
Альбомы Roadrunner Records
Альбомы хардкор-панка